Songs from the Sparkle Lounge — десятий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 25 квітня 2008 року.

Композиції 
 Go - 3:20
 Nine Lives - 3:32
 C'mon C'mon - 4:09
 Love - 4:17
 Tomorrow - 3:35
 Cruise Control - 3:03
 Hallucinate - 3:17
 Only the Good Die Young - 3:34
 Bad Actress - 3:03
 Come Undone - 3:32
 Gotta Let It Go - 3:55

Джерела 
 Songs from the Sparkle Lounge  allmusic
 Songs from the Sparkle Lounge  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard